Первомайский округ:

 Первомайский округ (УССР)
 Первомайский округ (Мурманск)